Латвийско-эстонский женский баскетбольный чемпионат 2016/2017 годов — 5-й сезон латвийско-эстонского женского баскетбольного турнира. Помимо латвийских и эстонских команд, в чемпионате участвовал также клуб «Катц» из Финляндии. Победителем лиги в четвёртый раз подряд стал латвийский «ТТТ Рига».

Регламент 
Турнир проводится в четыре этапа:

1) Предварительный — 10 команд с 4 октября по 18 декабря 2016 года играют между собой по одному разу.

2) Квалификационный — к командам, занявшим с 1 по 3-е место, присоединяется финский «Катц» и образуется группа «А»; команды, занявшие с 4 по 10-е место, образуют группу «В». С 7 января по 22 марта 2017 года команды внутри групп играют между собой в два круга. Очки, начисленные на первом этапе, учитываются только для команд группы «В».

3) Отборочный — 3-я команда группы «А» со 2-й командой группы «В» и 4-я команда группы «А» с 1-й командой группы «В» образуют пары, победители которых получают путёвки в финальный раунд.

4) Финальный — две лучшие команды группы «А» и 2 победителя отборочного этапа образуют Финал четырёх (прошёл в Таллине на площадке «1182 Талинн»).

Участники 

 * — в прошлом сезоне команда выступала под именем «1182 Таллин».

Предварительный этап

Квалификационный этап

Группа А

Группа В

Отборочный этап 

|}

Финал четырёх

Финал

Итоговое положение 
   ТТТ Рига
   Катц 
   Вега 1
 4.  ФКР Медиа/Рапла

Лучшие игроки турнира 

Символическая пятёрка турнира
  Илзе Якобсоне («Вега 1»)
  Иева Крастина («ТТТ Рига»)
  Айша Сазерленд («ТТТ Рига»)
  Елена Решетько («Катц»)
  Чандра Джонс («Катц»)

Примечания

Ссылки 
 

Соревнования по баскетболу в Латвии
Баскетбол в Эстонии
2016 год в баскетболе
2017 год в баскетболе
Спорт в Латвии в 2016 году
Спорт в Латвии в 2017 году
Спорт в Эстонии в 2016 году
Спорт в Эстонии в 2017 году